Гугатъярви — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,2 км², площадь водосборного бассейна — 25,6 км². Располагается на высоте 189,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юго-восточной стороны озера вытекает ручей, впадающий в озеро Кивиярви, через которое протекает река Ирста.

В озере расположены шесть безымянных островов.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Костомукса — расположен в 5,5 км к юго-востоку от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016818.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Саариярви
Озёра Суоярвского района